Aldești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Aldești (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Aldești (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Aldești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea